Эрнст Генрих Антон Паске (; 3 сентября 1821, Кёльн — 20 марта 1892, Альсбах-Хенлайн) — германский оперный певец (баритон), постановщик опер, театральный режиссёр, писатель и либреттист.

Обучаться вокалу начал с 17-летнего возраста, впоследствии поступил в Парижскую консерваторию, где учился у Луи Антуана Поншара. На большой сцене дебютировал 4 мая 1844 года в Майнце в «Ночном лагере в Гранаде» К. Крейцера. С 1845 года пел в великогерцогском гофтеатре Дармштадта. С 1846 по 1847 год работал в Лейпциге, затем вернулся в Дармштадт. Летом 1855 года возглавлял Немецкую оперу в Амстердаме, в 1856—1859 годах был постановщиком опер в Веймаре. После болезни и потери голоса в 1859 году вернулся в Дарштадт, где работал инспектором по экономическим вопросам.

Автор ряда трудов по истории театра, в том числе «Истории дармштадтских театров» (, 1850—1854), «Истории франкфуртского театра» (, 1859), книги «Гёте во главе веймарского театра» (, 1863). Опубликовал также несколько книг рассказов из жизни певцов и музыкантов, в том числе «Die Komödiantenhexe» (1866), «Musikantengeschichten» (1888).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья  в ADB

Оперные певцы и певицы Германии
Баритоны